La battaglia di Slobodyshche o di Słobodyszcze, fu uno scontro combattuto tra esercito russo e polacco-lituano che ebbe luogo tra il 7 e l'8 ottobre 1660 durante la guerra russo-polacca del (1654–1667). Lo scontro si concluse con la vittoria tattica dei polacchi che si portarono a continuare l'assedio all'accampamento russo nella battaglia di Chudniv.

Alcuni storici giunsero addirittura a speculare in passato che non vi fosse mai stata una battaglia di Slobodyshche, e che questa fosse stata unicamente una mistificazione creata dal leader cosacco Yurii Khmelnytsky e dai comandanti polacchi (Jerzy Sebastian Lubomirski).

Quel che è certo e documentato dalle fonti storiche, ad ogni modo, è il risultato di questo scontro, ovvero che il comandante Khmelnytsky non riuscì ad assaltare la linea difensiva polacca e (complici le pesanti diserzioni) decise anzi di negoziare coi suoi nemici. Il trattato di Chudniv venne siglato il 17 ottobre, in gran parte riprendendo le condizioni già espresse nel trattato di Hadyach del 1657.

Bibliografia
 Łukasz Ossoliński, "Kampania na Ukrainie 1660 roku"; doctoral thesis (Università di Varsavia), 1995, accessibile qui

Guerra nel 1660
Slobodyshche
Slobodyshche